Эктор Альтамирано Эскудеро (; ) — мексиканский футболист, известный по выступлениям за «Сантос Лагуна» и сборную Мексики; тренер.

Биография

Клубная карьера 
Альтамирано — воспитанник футбольной академии клуба «Крус Асуль». Его дебют в мексиканской Примере состоялся в 1997 году. Из-за высокой конкуренции он не смог закрепиться в команде, приняв участие всего в 6 матчах и забив 1 гол. В 1998 году он подписал контракт с «Сантос Лагуна», где провёл наиболее продуктивный и яркий отрезок свой карьеры. В «Сантосе» Эктор стал одним из сильнейших фланговых защитников и получил приглашение в сборную страны. За 7 сезонов, проведённых в составе клуба, он сыграл более 200 матчей и забил 37 мячей.

После ухода из «Сантос Лагуна» Эктор выступал за «Сан-Луис», «Монаркас Морелия», «Эстудиантес Текос», «Коррекаминос», «Веракрус», но нигде не задерживался более чем на год. В начале 2010 года Альтамирано решил реанимировать свою карьеру и подписал контракт с «Керетаро». 14 февраля в матче против «Хагуарес Чьяпас» он дебютировал в новой команде. В этой встрече, выйдя на замену в середине второго тайма, Эктор забил гол через десять минут и принёс победу «Кереатро». Несмотря на то, что Альтамирано принял участие во всех матчах сезона, клуб решил не продлевать с ним контракт.

В 2012 году Эктор вернулся в команду, в которой начинал, «Крус Асуль». За основную команду он так и не сыграл, так как был отправлен в резервную команду «Крус Асуль Идальго», выступающую в Лиге Ассенсо. За резервистов Альтамирано провёл 10 встреч и забил 2 гола, после чего принял решение о завершении карьеры.

Карьера в сборной 
В 1999 году в Альтамирано дебютировал в сборной Мексики. В том же году он в составе национальной команды стал чемпионом Панамериканских игр. Эктор также представлял свою страну на Кубке Америки 2004 и Золотом кубке КОНКАКАФ 2005.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на mediotiempo
 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Сан-Луис»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Текос»
Игроки ФК «Коррекаминос»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Керетаро»
Футбольные тренеры Мексики
Тренеры ФК «Симарронес де Сонора»
Тренеры ФК «Селая»
Тренеры ФК «Керетаро»
Тренеры ФК «Коррекаминос»